Wad Madani ( Wad Madanī; Alternativschreibung Wad Medani) ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates al-Dschazira und liegt im Zentrum eines großen Baumwollanbaugebietes.

Lage 
Die Stadt liegt im Osten Sudans, rund 150 km südöstlich von Khartum an der Straße nach Kassala, am linken Ufer des Blauen Nil, innerhalb der Dschazira-Ebene auf 409 Meter Höhe über NN.

Bevölkerung 
Für Wad Madani werden 368.021 Einwohner (Berechnung 2009) angegeben.

Bevölkerungsentwicklung:

Geschichte 
Die Stadt wurde 1821 zu einem türkisch-ägyptischen Außenposten, von dem aus das Sultanat von Sannar erobert wurde. 1911 begannen in der Nähe erste Versuch mit dem Anbau von Baumwolle, zwei Jahre später wurde der Bau des Sannar-Damms beschlossen. Damit war die Stadt 1925 von den Briten als Zentrum des ehrgeizigen Dschazira-Bewässerungsprojekts ausgewählt, was in den folgenden Jahren zu schnellem Wachstum und der am stärksten modernisierten Gegend des Landes führte.

Wirtschaft 

Nach wie vor wird die Wirtschaft durch die bewässerten Felder in der flachen Dschazira-Ebene geprägt. Die Stadt liegt in einem Baumwollanbaugebiet und ist Umschlagsplatz für Weizen, Baumwolle und Nutztiere. Als Ausflugsziel speziell für Flitterwöchner aus Khartum verfügt Wad Madani über ein entsprechendes Hotelangebot. Der relative Wohlstand in der Stadt ist an den Häusern im zentralen Marktbereich am Flussufer erkennbar. Das Angebot an Obst und Gemüse auf dem Markt ist überdurchschnittlich.

Der Flughafen hat die internationale Kennung DNI und eine Flugbahnlänge von 1097 Meter.

Bildung 
1977 wurde im Norden der Stadt die Universität al-Dschazira eröffnet.

Söhne und Töchter der Stadt 
Die Stadt ist Geburtsort des Sängers, Bandleaders und Oud-Spielers Abdel Aziz El Mubarak (1951–2020).

Klimatabelle

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort im Sudan
Ort in Afrika
Al-Dschazira (Bundesstaat)